Теоктист (, Theoktistos; ) — чоловіче особове ім'я.

Особи 
 Святий Теоктист — палестинський святий
 Теоктист (Арепашу) — румунський патріарх (1986—2007)
 Теоктист (ігумен) — чернігівський єпископ (1113—1120)
 Теоктист I — молдавський митрополит (1453—1477).

Чоловічі імена
Грецькі імена
Румунські імена
Українські імена
Болгарські імена